Borz-lyuk néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Borz-lyuk, aggteleki barlang.
 Borz-lyuk, baskói barlang.
 Borz-lyuk, isztiméri barlang.
 Borz-lyuk, répáshutai barlang.
 Borz-lyuk, a Borz-barlang másik neve.
 Borz-lyuk, a Csiga-hegyi-borzlyuk másik neve.
 Borz-lyuk, a Keserű-berki Borz-lyuk másik neve.
 Borz-lyuk, ismeretlen barlang neve Kordos László 1984-ben megjelent könyvében.

Hasonló nevek:

 Borzlyuk, a Borz-barlang másik neve.
 Borzlyuk, a Borz-lyuk másik neve.
 Borzlyuk, a Keserű-berki Borz-lyuk másik neve.